Mesudiye (district), een Turks district in de provincie Ordu
 Mesudiye (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Mesudiye